

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 7, w tym 5 podstawowych
 Białe – osada leśna w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. bydgoskim, w gminie Koronowo
 Białe – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. świeckim, w gminie Jeżewo
 Białe – część wsi Szczawa w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Kamienica
 Białe – wieś w woj. mazowieckim, w pow. gostynińskim, w gminie Gostynin
 Białe – przysiółek wsi Rzemień w woj.podkarpackim, w pow. mieleckim, w gminie Przecław
 Białe – wieś w woj. podlaskim, w pow. suwalskim, w gminie Suwałki
 Białe – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. szczecineckim, w gminie Szczecinek

Miejscowości poza granicami Polski

Białoruś 
 Białe – historyczna nazwa miejscowości Biełaje w obwodzie witebskim, w rejonie uszackim.
Białe – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie postawskim, w sielsowiecie Woropajewo.

Ukraina 
 Białe – jedna z nazw wsi Biała na Ukrainie w obwodzie lwowskim.

Zobacz też 
 Jezioro Białe
 Białe Błota, Białe Błoto, Białebłoto, Białe Jeziorki, Białe Piątkowo